Hans Arnhold (1888–1966) német-amerikai bankár 
 Hans Arnhold (1911–1989) osztrák politikus (NSDAP)